Flavio Eugenio – aspirante imperatore romano
Eugenius Amiratus – ammiraglio italiano
Eugenio III di Toledo – santo spagnolo
Eógan I di Strathclyde – sovrano di Strathclyde
Eogan II di Strathclyde – sovrano di Strathclyde
Papa Eugenio I
Papa Eugenio II
Papa Eugenio III
Papa Eugenio IV
Eugenius – personaggio della serie Pokémon

Pagine correlate 
Eugenio